Brézé est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire.
 Château de Brézé
 La Famille de Brézé est une famille noble et ancienne de l'Anjou.

Homophones
 Braiser, en cuisine, mijotage long à feu doux des aliments
 Alexis Brézet, journaliste